Аксер () — польская фамилия:

 Аксер, Ежи (род. 1946) — польский филолог-классик и театровед.
 Аксер, Оттон (1906—1983) — польский живописец, график и театральный художник.
 Аксер, Эрвин (1917—2012) — польский театральный режиссёр и педагог.